

Sigle 
 Republican Liberty Caucus – organizzazione politica interna al Partito Repubblicano statunitense
 Royal Logistic Corps – corpo logistico dell'esercito britannico

Elettronica 
 Circuito RLC – circuito elettronico composto da resistenze, induttori e condensatori